Elbtalbahn bzw. Elbetalbahn ist der Name mehrerer Eisenbahnstrecken am Flusslauf der Elbe:

 die Bahnstrecke Děčín–Dresden-Neustadt in Tschechien und Sachsen
 die Bahnstrecke Kolín–Děčín in Tschechien

Siehe auch:
 Bahnstrecke Kunčice nad Labem–Vrchlabí
 Bahnstrecke Praha–Děčín